

Codici
OTO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Otto Vor (Stati Uniti)
oto – codice ISO 639-2 alpha-3 delle lingue otomiane

Etnologia
Oto – tribù nativa americana

Onomastica 
 Oto – variante del nome proprio di persona Ottone

Geografia
Oto – città della prefettura di Fukuoka (Giappone)
Oto – città dell'Iowa (Stati Uniti d'America)

Sigle
Odero-Terni-Orlando conosciuta anche come O.T.O. – azienda metalmeccanica italiana, ora denominata OTO Melara
Ordo Templi Orientis – ordine neotemplare

Mitologia greca
Oto – capitano epeo alla guerra di Troia, combattente contro i Troiani
Oto – uno dei giganti Aloadi fratello del secondo gigante Efiliate, figlio di Poseidone e di Ifimedia

Musica
Oto – album discografico dei Fluke del 1995

Altri progetti